Dienis Siergiejewicz Spicow (ros. Денис Сергеевич Спицов; ur. 16 sierpnia 1996) – rosyjski biegacz narciarski, pięciokrotny medalista olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Spicow pojawił się 20 listopada 2012 roku w miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajął 141. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2014 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, zajmując 35. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Ałmaty był drugi na 10 km stylem dowolnym, trzeci w biegu łączonym, a wspólnie z kolegami z reprezentacji zdobył złoty medal w sztafecie. Brał także udział w mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie w 2016 roku, gdzie był drugi w sztafecie i trzeci w biegu 10 km techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutował 9 grudnia 2017 roku w Davos, w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dzień później, zajmując siódme miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku startował jako reprezentant ekipy sportowców olimpijskich z Rosji. Razem z Andriejem Łarkowem, Aleksiejem Czerwotkinem i Aleksandrem Bolszunowem zajął drugie miejsce w sztafecie. Srebrny medal zdobył także w sprincie drużynowym, startując w parze z Bolszunowem. Ponadto był trzeci w biegu na 15 km stylem dowolnym, przegrywając tylko z Dario Cologną ze Szwajcarii i Norwegiem Simenem Hegstadem Krügerem. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pekinie wywalczył dwa medale. Wspólnie z Bolszunowen, Aleksiejem Czerwotkinem i Siergiejem Ustiugowem był najlepszy w sztafecie. Był też drugi w biegu łączonym, rozdzielając Bolszunowa i Iivo Niskanena z Finlandii.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Odznaczenie 
 Order Przyjaźni (27 lutego 2018)

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy 
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Odznaczeni Orderem Przyjaźni (Federacja Rosyjska)
Urodzeni w 1996